The World Is Outside – album dei Nosound del 2006
 The World Is Outside – album dei Ghosts del 2007
 The World Is Outside – singolo dei Ghosts del 2007